The Counterfeit – film del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 The Counterfeit – film del 1915 prodotto dalla Victor Film Company